Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es wimbledoni teniszbajnokság női egyes mérkőzéseit.

A címvédő a negyedik kiemelt Petra Kvitová volt, aki ezúttal a negyeddöntőben 6–3, 7–5-re kikapott Serena Williamstől. Az amerikai játékos az elődöntőben kiejtette Viktorija Azarankát is, majd a fináléban 6–1, 5–7, 6–2-re legyőzte a lengyel Agnieszka Radwańskát.

Williams 2002, 2003, 2009 és 2010 után az ötödik tornagyőzelmét szerezte meg Wimbledonban, s a tizennegyedik egyéni Grand Slam-diadalát aratta pályafutása során. Újabb wimbledoni sikerével beérte nővérét, Venust, akivel holtversenyben a harmadik helyen állnak a nyílt érában a kilencszeres bajnok Martina Navratilova és a hétszeres győztes Steffi Graf mögött. Az 1956 októberében született Navratilova 1990-es tornagyőzelme óta Serena az első olyan wimbledoni bajnok, aki betöltötte a harmincadik életévét.

Radwańska először jutott döntőbe Grand Slam-versenyen. A férfiak mezőnyét is beleértve egyéniben ő az első lengyel teniszező az open érában, akinek ez sikerült. A korábbi időszakot tekintve is mindössze a második lengyelként tudott Grand Slam-döntőbe jutni egyesben: Jadwiga Jedrzejowska 1937-ben Wimbledonban és a US Openen, két évvel később pedig a Roland Garroson volt finalista, de mindháromszor vereséget szenvedett. Sikerének köszönhetően Radwańska a következő heti ranglistán a harmadikról a második helyre lépett előre, elérve karrierje eddigi legelőkelőbb pozícióját.

A versenynek négy magyar résztvevője is volt. Babos Tímea a második körben búcsúzott el a küzdelmektől a huszadik kiemelt Nagyja Petrova ellen, Arn Gréta a kazah Galina Voszkobojevától kapott ki az első fordulóban, míg a selejtezőből feljutó Czink Melinda a későbbi győztes Serena Williamstől szenvedett vereséget a második körben. Jani Réka Luca a selejtező első fordulójában esett ki.

Kiemeltek 
 

 Marija Sarapova (negyedik kör)
 Viktorija Azaranka (elődöntő)
 Agnieszka Radwańska (döntő)
 Petra Kvitová (negyeddöntő)
 Samantha Stosur (második kör)
 '''Serena Williams (győztes)
 Caroline Wozniacki (első kör)
 Angelique Kerber (elődöntő)
 Marion Bartoli (második kör)
 Sara Errani (harmadik kör)
 Li Na (második kör)
 Vera Zvonarjova (harmadik kör, feladta)
 Dominika Cibulková (első kör)
 Ana Ivanović (negyedik kör)
 Sabine Lisicki (negyeddöntő)
 Flavia Pennetta ''(első kör)

 Marija Kirilenko ''(negyeddöntő)
 Jelena Janković ''(első kör)
 Lucie Šafářová ''(első kör)
 Nagyja Petrova ''(harmadik kör)
 Roberta Vinci ''(negyedik kör)
 Julia Görges ''(harmadik kör)
 Petra Cetkovská ''(második kör)
 Francesca Schiavone ''(negyedik kör)
 Cseng Csie ''(harmadik kör)
 Anabel Medina Garrigues ''(második kör)
 Daniela Hantuchová ''(első kör)
 Christina McHale ''(harmadik kör)
 Monica Niculescu ''(első kör)
 Peng Suaj ''(negyedik kör)
 Anasztaszija Pavljucsenkova ''(második kör)
 Szvetlana Kuznyecova ''(első kör)

Főtábla 
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 LL = szerencsés vesztes
 PR = védett ranglista

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Jegyzetek

Források 
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

N1